Juan Manuel Sánchez puede referirse a:

 Juan Manuel Sánchez Gordillo (1953-), político y sindicalista español;
 Juan Manuel Sánchez y Gutiérrez de Castro (1850-1906), político español - ministro de Estado.
 Juan Manuel Sánchez Barrantes (1907-1990), escultor costarricense.
 Juan Manuel Sánchez (pintor) (1930), pintor argentino.